CTF, sigle composé des trois lettres, peut faire référence à :
 Communauté des télévisions francophones, une association loi de 1901 regroupant les diffuseurs de langue française ;
 Capture the flag (en français, capture du drapeau), une forme de jeu par équipe ;
 Computer to film, une technique d'imprimerie qui permet d'obtenir à partir de fichiers PAO des films qui servent à la réalisation des formes imprimantes ;
 Combined Task Force, une force militaire multinationale ;
 capacité totale de fixation de la transferrine, une grandeur mesurée dans le cadre d'examens biologiques du sang.

CTF est un sigle qui peut faire référence à :
 , au Guatemala, selon la liste des codes IATA des aéroports.

Code IATA des aéroports